Peter III (ryska: Пётр Фёдорович, Pjotr Fjodorovitj), före trontillträdet Karl Peter Ulrik av Holstein-Gottorp, född 21 februari 1728 i Kiel, död 17 juli 1762, var rysk kejsare januari–juli 1762.

Biografi
Han var son till den svenske prinsen hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottorp och Anna Petrovna, dotter till Peter den store. Han giftes 1745 med Sophie Friederike Auguste av Anhalt-Zerbst, sedermera rysk kejsarinna under namnet Katarina II ("Katarina den stora"). 

Vid underrättelsen om en sammansvärjning, vars ledare med största sannolikhet var hans hustru, avsade han sig hastigt kronan (den 9 juli 1762). Han skickades därefter till det ensliga Ropsja, där han avled (troligen den 17 juli 1762). Man uppgav som dödsorsak hemorroidalkolik i förening med kongestion åt hjärnan, men i själva verket mördades Peter III genom, eller sannolikt av, Aleksej Grigorjevitj Orlov, sannolikt på anstiftan av sin gemål.

Peter hade efter hattarnas ryska krig 1743 även varit en av kandidaterna till den svenska tronen, efter den barnlöse Fredrik I. Men tsaritsan Elisabet av Ryssland, som då kunde diktera fredsvillkoren, utsåg istället hans kusin, furstbiskopen i Lübeck, Adolf Fredrik till svensk tronföljare.

Familj
I äktenskapet mellan Peter och Katarina föddes sonen Paul, vars biologiske far möjligen var Katarinas älskare Sergej Saltykov.  Peter III hade också ett uppmärksammat förhållande med Elizaveta Vorontsova.

Referenser

Externa länkar 

Rysslands regenter
Kungligheter som blivit mördade
Personer som blivit mördade i Ryssland
Huset Holstein-Gottorp
Romanov
Personer från Kiel
Födda 1728
Avlidna 1762
Mottagare av Sankt Andreas orden
Män
Katarina den stora
Ryska politiker under 1700-talet